


Lista de mai jos conține localitățile din județul Harghita.

Vezi și 
Județele României

Harghita
Localități
 Listă, Localități